Der Dreiband Grand Prix 1989/4 war das 16. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 3. bis zum 5. März 1989 in Aarhus statt.

Das UMB/CEB-Turnier wurde als "CEB GRAND PRIX DREIBAND" ausgetragen.

Geschichte 

Torbjörn Blomdahl gewann in Aarhus sein drittes Grand-Prix-Turnier und damit auch die Grand-Prix-Jahreswertung der CEB. Im Finale besiegte er Raymond Ceulemans glatt mit 3:0 Sätzen. Platz drei belegte der Berliner Dieter Müller, der auch den besten Generaldurchschnitt (GD) erzielte.

Turniermodus 

Vor dem Hauptturnier fand ein Qualifikationsturnier statt. Danach wurde im KO-System gespielt. In der Qualifikation und im 1/16-Finale ging es über zwei, danach über drei Gewinnsätze.

Preisgeld und Ranglistenpunkte

KO-Runde

Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1989/4
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Aarhus Kommune